ПРЗ:
 Паровозоремонтные заводы
 Пензенский радиозавод
 Прессово-рамный завод КАМАЗа
 Партия реформ Затлерса
 Приливное разрушение звезды в ходе её падения в чёрную дыру.